Maku () é uma cidade da província do Azerbaijão Ocidental, no Irã. No censo de 2006, sua população era de , com  famílias. Está situada a 22 quilômetros da fronteira turca em um desfiladeiro de montanha, a uma altitude de  metros. O rio Zangmar passa por dentro da cidade. A zona industrial e de livre comércio de Maku é a maior zona de comércio livre do Irã e a segunda do mundo e compreendia uma área de  quilômetros quadrados quando foi aberta em 2011.

História 

Maku foi a capital do Canato de Maku, um dos numerosos pequenos canatos semi-independentes que surgiram com o colapso do Império Safávida no . A cidade é bem conhecida na história de Bahá'í por seu forte onde o profeta Báb foi exilado e preso por nove meses. Nesta fortaleza Mullá Husayn, o primeiro discípulo de Báb, chegou no Noruz do ano 1848 para vê-lo.

Clima 

Cidades do Irão